Miejscowości w USA:
 Lone Star – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Morris
Gminy w USA:
 Lone Star (ang. Lone Star Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rush
 Lone Star (ang. Lone Star Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp